William Dunlop ist der Name folgender Personen:

* William Dunlop (Offizier) (1792–1848), kanadischer Offizier, Autor und Politiker
 William Dunlop (Fußballspieler, I), schottischer Fußballspieler (FC Vale of Leven) 
 William Dunlop (Schauspieler) (William Patterson Dunlop, Jr.; 1951–2009), kanadischer Schauspieler 
 William Dunlop (Rennfahrer) (1985–2018), britischer Motorradrennfahrer
 William Theodor Peden Dunlop (1874–1941), schottischer Fußballspieler, siehe Billy Dunlop